Fernando Blanco puede hacer referencia a las siguientes personas:
Fernando Blanco Álvarez (Lugo, 1959), político español del BNG.
Fernando Blanco de Lema (1796-1875), filántropo español
Fernando Blanco Crespo (1786-?), militar y catedrático
Fernando Blanco (1967-), músico de rock argentino